U2, ирски рок бенд
 U-2, амерички једносједни једномоторни извиђачки авион
 Unterseeboot 2 (U2), њемачка ратна подморница